Nardò es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con 31.170 habitantes.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 Página web oficial de Nardò (en italiano)

Localidades de la provincia de Lecce